2 miejscowości w Polsce: 
 Chwałki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Chwałki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew
 Chwałki (Sandomierz)